Beyers Naudé - Zuid-Afrikaans predikant en anti-apartheidsactivist
 Dr Beyers Naudé (gemeente) - gemeente in Zuid-Afrika